Petteri Väänänen (ur. 17 listopada 1979) – fiński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista zimowej uniwersjady (2001).

W marcu 1996 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 60. miejsce w Rovaniemi. Pierwsze i jedyne punkty tego cyklu zdobył w kwietniu 1998, za zajęcie 26. lokaty w Ruce. W lutym 2001 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 6. miejsce na skoczni normalnej, 22. na dużej, a w konkursie drużynowym zdobył z reprezentacją Finlandii brązowy medal. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni wystartował w grudniu 2002, zajmując 72. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Lahti.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Väänänena na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Urodzeni w 1979